Стрелянов (Калабухов) Павел Николаевич — российский военный историк, исследователь, публицист, лауреат Национальной премии России за лучшую книгу 2017 в номинации "История".

Биография 
Родился в г. Минусинске в 1953 году, отец учёный-геолог работал в то время в Сибири. Окончил школу в Москве, затем два года армии, в 1979 г. окончил Московский геолого-разведочный институт, спустя год специальные лингвистические курсы французского языка. Работа в системе Министерства геологии. С 15 лет ежегодно выезжал работать в геологические экспедиции, объездил страну от Кольского полуострова до Средней Азии и от Украины до Сибири.

В 1990-х гг. занялся исследовательской работой по военной истории России, казачества и главной темы, - истории Кубанского Казачьего Войска ( ККВ) . Работал в архивах, библиотеках, фондах, участвовал в конференциях и круглых столах. За период работы неоднократно встречался с потомками известных казачьих фамилий эмигрантов первой волны, М.А Фостикова, В. Г. Науменко, Ф. И. Елисеева, П. М. Маслова и других, в результате чего получил доступ к личным архивам этих людей.

Является автором более 20 книг, а также многочисленных статей по данной теме.https://cardkit.ru/katalog/literatura/izdatelstvo-russkie-vityazi/staryi-tseikhgauz-94-95-4-52021  

Один из ведущих, признанных специалистов по истории Кубанского казачьего войска периода конец XIX - середина XX веков.https://www.riakchr.ru/v-stolitse-karachaevo-cherkesii-otkryli-memorialnye-plity-kazakam-nagrazhdennym-georgievskimi-kresta/  

На основе воспоминаний , личных дневников и архивов  знаковых фигур в истории ККВ и России, состоялась половина его работ.
П. Н. Стрелянов (Калабухов), — историк-документалист. Его работы выделяются строгой документальной основой.https://rusnasledie.info/v-stanice-storozhevoj-chtyat-geroev-velikoj-vojny/

Библиография 
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Генерал-сотник [генерал Н. Г. Бабиев]. — М.: 2000. — 80 с. (2-е издание: М.: Рейттаръ, 2002. — 84 с.)
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Одиссея казачьего офицера [полковник Ф. И. Елисеев]. — М.: Рейттаръ, 2001. — 111 с.
 Елисеев Ф. И. Казаки на Кавказском фронте / Составление, предисловие, подбор иллюстраций П. Н. Стрелянов (Калабухов). — М.: Воениздат, 2001. — 292 с.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Неизвестный Поход. Казаки в Персии в 1909—1914 гг. — М.: Рейттаръ, 2001. — 72 с.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Корпус генерала Баратова. 1915—1918 гг. — М.: 2002. — 167 с.
 Краснов Н. Незабываемое / Н. Краснов. Незабываемое. 1945-1956., Г. Кокунько. Расказачивание. 1917-1941., С. Дробязко. Казаки в вермахте., П. Стрелянов (Кулабухов). После освобождения. — М.: Рейттаръ, Станица, 2002. — 252 с.
 Елисеев Ф. И. С Корниловским конным / Составление, предисловие, именной указатель, подбор иллюстраций П. Н. Стрелянов (Кулабухов). — М.: АСТ, 2003. — 655 с.
 Науменко В. Г. Великое Предательство / Составление, предисловие, именной указатель, подбор иллюстраций П. Н. Стрелянов (Калабухов). — СПб.: Олма-пресс, 2003. — 447 с.
 Дневники казачьих офицеров / Составление, научная редакция, предисловие, приложения, комментарии, подбор иллюстраций П. Н. Стрелянов (Калабухов). — М.: Центрполиграф, 2004. — 462 с.
 Галушкин Н. В. Собственный Е. И. В. Конвой / Составление, научная редакция, предисловие, часть 4, приложения, комментарии, подбор иллюстраций П. Н. Стрелянов (Калабухов). — М.: Рейттаръ, 2004. — 416 с.
 Елисеев Ф. И. В Иностранном Легионе и в плену у японцев / Составление, научная редакция, предисловие, послесловие, приложения, комментарии, подбор иллюстраций П. Н. Стрелянов (Калабухов). — М.: Доброволец — Рейтар, 2005. — 204 с.
 Елисеев Ф. И. Первые шаги молодого хорунжего / Составление, научная редакция, предисловие, приложения, комментарии, подбор иллюстраций П. Н. Стрелянов (Калабухов). — М.: Рейттаръ, 2005. — 303 с.
 Елисеев Ф. И. Лабинцы. Побег из красной России / Составление, научная редакция, предисловие, приложения и комментарии, подбор иллюстраций П. Н. Стрелянов (Калабухов). — М.: Центрполиграф, 2006. — 543 с.
 Джигитовка казаков по Белу Свету / Составление, научная редакция, предисловие, приложения и комментарии, подбор иллюстраций П. Н. Стрелянов (Калабухов). — М.: Центрполиграф, 2006. — 383 с.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н., Киреев Ф. С., Картагузов С. В. Кубанские, Терские и Уральские казаки в наступлении Юго-Западного фронта 1916 г. — М.: Рейттаръ, 2007. — 262 с.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Казаки в Персии 1909—1918 гг. — М.: Центрполиграф, 2007. — 445 с.
 Галушкин Н. В. Собственный Е. И. В. Конвой. Стрелянов (Калабухов) П. Н. Гвардейский Дивизион. / Научная редакция, предисловие, приложения и комментарии, подбор иллюстраций П. Н. Стрелянов (Калабухов). — М.: Центрполиграф, 2008. — 591 с.
 Волков С. В., Стрелянов (Калабухов) П. Н. Чины Русского Корпуса. Биографический справочник в фотографиях. — М.: Рейттаръ, Форма-Т, 2009. — 528 с.
 Науменко В. Г. Великое предательство. Стрелянов (Калабухов) П. Н. Как погибали казаки / Научная редакция, предисловие, комментарии, им. ук., подбор иллюстраций П. Н. Стрелянов (Калабухов). — М.: «Посев», 2009. — 511 с.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Восемь военных лет Михаила Чайки. — М.: Абрис, 2017. — 127 с.
 Стрелянов (Калабухов) П.Н. Казаки Кубанского войска в Великой, гражданской войнах и эмиграции. Чины конных полков, пластунских батальонов, артиллерийских батарей, особых сотен, военно-учебных заведений и войсковых структур. В 2-х томах. — М.: Стихира, 2017. — 876 с. + 848 с.
 Десятки очерков, статей и рецензий в научных сборниках, альманахах, журналах и газетах, в том числе: 
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Памятный знак трагедии в Лиенце (из неосуществленных эмигрантских проектов) // Государственный Эрмитаж. XI Всероссийская нумизматическая конференция: научный сборник. СПб.: 2003, с. 301-302.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. рецензия: Рынкевич В. Шкуро: Под знаком волка // Новый исторический вестник № 1 (15). РГГУ. М.: 2007, с. 274-277.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. "Степная Школа" - Оренбургское казачье военное училище (Краткая история, начальники и "неизвестные" выпускники) // Саратовский государственный университет. Военно-исторические исследования в Поволжье. Сборник научных трудов. Выпуск 7. Саратов.: "Научная книга", 2006, с. 69-73.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. рецензия: Матвеев О. В., Фролов Б. Е. «В вечное сохранение и напоминание славных имен…» (К 100-летию пожалования Вечных шефов первоочередным полкам Кубанского казачьего войска). – Краснодар: «ЭДВИ», 2005. – 215 с. – Гуманитарная мысль Юга России. 2006. № 1. С. 174-177. 
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. К судьбам офицеров Собственного Его Императорского Величества Конвоя - Гвардейского Дивизиона // Саратовский государственный университет. Военно-исторические исследования в Поволжье. Сборник научных трудов. Выпуск 8. Саратов.: "Научная книга", 2008, с. 189-201.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. 1-й Лабинский генерала Засса полк Кубанского казачьего войска в Великую войну 1914-1918 гг. // Кубанский сборник: сборник научных статей. № 1 (22). Краснодар.: "Книга", 2006, с. 422-436;  
Стрелянов (Калабухов) П. Н. Красный террор на Кубани 1918-1920 гг. // Кубанский сборник: сборник научных статей. № 1 (22). Краснодар.: "Книга", 2006, с. 437-454.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Кубанские офицеры в Луцком прорыве и летнем наступлении Юго-Западного фронта 1916 г. // Кубанский сборник: сборник научных статей. № 2 (23). Краснодар.: "Книга", 2007, с. 206-221; 
Стрелянов (Калабухов) П. Н. "...Много страшного пережило казачество, но мало равного Лиенцу" Переписка Кубанского Войскового Атамана В. Г. Науменко и Н. Н. Краснова-младшего // Кубанский сборник: сборник научных статей. № 2 (23). Краснодар.: "Книга", 2007, с. 430-467. 
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Генерал из конвойцев Наместника (генерал-майор Иван Диомидович Павличенко) // Кубанский сборник: сборник научных статей. № 3 (24). Краснодар.: "Книга", 2008, с. 337-348.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Военно-учебные заведения на Кубани в Великой и Гражданской войнах // Кубанский сборник: сборник научных статей. № 4 (25). Краснодар.: "Книга", 2012, с. 352-359.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. рецензия: Колесников В. А. «Казачество Новоалександровского района  Ставропольского края. 1794-1920. Энциклопедия». Рецензент: П. Н. Стрелянов (Калабухов). М: 2017. – 136 с., (528 с. с илл.) 
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Троицкое восстание: переписка с Виталием Якубовым // Отрадненские историко-краеведческие чтения. Выпуск VI. Материалы Международной научной конференции. Армавир-Отрадная, 2018, с. 203-227. 
 Стрелянов-Калабухов П. Н. Восстание казаков в Кавказском отделе Кубанского войска (март 1918 г.) с. 172-177. // Белая Гвардия № 6. М.: «Посев», 2002. — 218 с.                              
 Стрелянов-Калабухов П. Н. «Армия возрождения России генерала Фостикова» (март-октябрь 1920 г.) с. 182-187. // Белая Гвардия № 6. М.: «Посев», 2002. — 218 с.
 Стрелянов-Калабухов П. Н. Собственный Его Императорского Величества Конвой после февраля 1917 г. С. 92-97. // Белая Гвардия № 8. М.: «Посев», 2005. — 306 с.
 Стрелянов-Калабухов П. Н. Лабинцы. 1920-й. С. 97-102. // Белая Гвардия № 8. М.: «Посев», 2005. — 306 с. 
 Жуков И.В., Немченко С.Г., Стрелянов-Калабухов П.Н. Командир Волчьей сотни. С. 67-79. // Георгий Иванович Колков – казак, педагог, воин. Ставрополь, 2021. — 133 с.
 Стрелянов-Калабухов П. Н. Рецензия на книгу А.В. Рудика «Неберджай. Кавказский крест. Взгляд в историю. Размышления». С. 341-345. // Ростов-на-Дону, 2020. Выпуск IХ: Материалы Межрегиональной научной конференции Армавир-Отрадная, 2021. – 381 с.  
Стрелянов-Калабухов П. Н. Казачата-«нашивочники». С. 96-99. // Старый Цейхгауз № 4-5/2021.  
Стрелянов-Калабухов П. Н. рецензия: Соколов А.Ю. «Бело-зеленое движение на Кубани: вооруженное противостояние. 1918-1923 гг.». Рецензент: П. Н. Стрелянов-Калабухов. - Ставрополь, 2022. - 600 с.

Ссылки 

Военные историки
Публицисты России